Het WTA-tennistoernooi van Lyon (officieel Open 6ème Sens – Métropole de Lyon) van 2022 vond plaats van 28 februari tot en met 6 maart 2022 in de Franse stad Lyon. Het was de derde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt­binnen­banen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deelneemsters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

De Oekraïense Dajana Jastremska had daags voor de Russische invasie van Oekraïne een wildcard ontvangen voor dit toernooi in Lyon. Zij was nog thuis in Odessa toen de bombardementen begonnen. Met haar familie schuilde zij twee dagen in een ondergrondse parkeergarage, waarna zij erin slaagde de Donau over te steken naar Roemenië en vandaaruit door te reizen naar Lyon, samen met haar vijftienjarige zusje Ivanna, beginnend ITF-speelster. De zussen kregen een wildcard voor het dubbelspeltoernooi waar zij in de eerste ronde verloren. De 21-jarige Dajana bereikte in het enkelspel de finale.

Enkelspel 
Titelhoudster Clara Tauson uit Denemarken was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Italiaanse Camila Giorgi strandde al in de eerste ronde.

Het achtste reekshoofd, Zhang Shuai uit China, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de Oekraïense Dajana Jastremska in drie sets. Zhang wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Lyon op haar naam te schrij­ven. Het was haar vijfde WTA-titel, de eerste sinds vier jaar. Zij won US$ 31.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Alison Van Uytvanck, als zevende geplaatst, bereikte de kwartfinale – daarin werd zij geklopt door de in Lyon wonende Française Caroline Garcia.

De Nederlandse Arantxa Rus kwam niet verder dan de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Viktória Kužmová en Arantxa Rus had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. De Nederlandse stond ingeroosterd samen met de Belgische Greet Minnen, maar wegens ziekte moesten zij zich al voor de eerste ronde afmelden.

Het eerste reekshoofd, Eri Hozumi en Makoto Ninomiya, kwam niet voorbij de tweede ronde.

Het ongeplaatste duo Laura Siegemund en Vera Zvonarjova won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste Britse koppel Alicia Barnett en Olivia Nicholls in twee sets. Het was hun tweede gezamen­lijke titel. De Duitse Siegemund had daar­naast vijf eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de natieloze Zvonarjova tien.

De Belgische Kimberley Zimmermann speelde samen met de Britse Eden Silva – zij verloren hun openings­partij.

Behalve Arantxa Rus waren er geen andere Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Lyon 2022
Lyon